KZ je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Kazahstan.
 nemška dvočrkovna kratica za koncentracijsko taborišče
 slovenska dvočrkovna kratica za kmetijsko zadrugo
 stanovska, strokovna in kulturna organizacija slovenskih kmetov Kmečka zveza

Glej tudi 

Kratice